Mosel kan syfta på:
 Mosel – en flod i Västeuropa
 Moseldalen – den omgivande floddalen
 Mosel (vinregion) – en kvalitetsregion (Anbaugebiet) för vin i Tyskland
 Mosel, Zwickau – stadsdel i staden Zwickau, Tyskland